La Prisonnière (1968), een film van Henri-Georges Clouzot
La Prisonnière (1985), een film van René Laloux en Philippe Caza
La Prisonnière (1999), een film van Franz Bardiaux